Lukas Mühl est un footballeur allemand, né le  à Zwiesel (Allemagne), évoluant au poste de défenseur central à l'Austria Vienne.

Biographie

En club

En équipe nationale

Statistiques

Références

Liens externes 
 

 
Footballeur allemand
Joueur du 1. FC Nuremberg
Joueur de l'Austria Vienne
Naissance en janvier 1997
Naissance à Zwiesel